Гран-при Мастерс (англ. Grand Prix Masters, GPM) — автогоночный чемпионат, созданный специально для бывших гонщиков Формулы-1. Дебютный этап серии состоялся 11—13 ноября 2005 года на автодроме Кьялами в ЮАР. В 2006 году состоялись ещё две гонки, после чего серия обанкротилась и прекратила своё существование.

Автомобиль 
Все участники использовали одинаковые, одноместные гоночные автомобили, созданные на базе Reynard 2KI серии Champ Car. Шасси были построены английской компанией Delta Motorsport и были оснащены 80°-ными 3,5-литровыми двигателями V8, произведёнными компанией Nicholson McLaren на базе моторов Cosworth серии IndyCar. Мощность 650 bhp. Обороты 10400 об/мин. Крутящий момент 434 Н·м.

Промоутеры GPM хвастались, что автомобили их серии, весящие 650 кг, могут разгоняться до скорости 300 км/ч. Утверждалось, что комбинация устойчивой аэродинамики и значительно более простых технологий (чем в Формуле-1) лучше демонстрирует мастерство гонщика и увеличивает количество обгонов. Электронные «помощники гонщика» (такие как трекшн-контроль и АБС) отсутствовали и тормоза были сделаны из стали, а не из карбона.

Концепция

На трассе

2005: первая гонка 
 Кьялами (ЮАР), 13 ноября 2005 года

C поула стартовал Найджел Мэнселл. Со старта и до финиша он боролся за победу с Эмерсоном Фиттипальди и несмотря на сильный износ шин Биг Найдж смог победить. Бразилец закончил гонку 2-м, Риккардо Патрезе — 3-им. Гонку посетило 70 тысяч зрителей. Трансляцию гонки по всему миру вели 52 телеканала, в том числе в России — спортивный телеканал 7ТВ.

2006 
 Лусаил (Катар), 29 апреля 2006 года

 Сильверстоун (Великобритания), 13 августа 2006 года

Банкротство 
Лондонский суд официально приостановил деятельность ветеранской гоночной серии Grand Prix Masters. Иск за невыполнение контрактных обязательств против организаторов подали их же партнёры — поставщик шасси Delta Motorsport и главный спонсор Altech. В 2007 году ни одна из трёх запланированных гонок так и не состоялась.

См. также 
 SpeedCar Series

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Эдди Чивер выиграл гонку в Сильверстоуне

Серии машин с открытыми колёсами
Автогоночные серии, прекратившие существование